FOP steht als Abkürzung für:

 Apache Formatting Objects Processor, ein Programm zur Verarbeitung von XSL-FO-Dokumenten
 Feature Oriented Programming, Modulare Abstraktion von Softwaremerkmalen
 Fibrodysplasia ossificans progressiva, eine Verknöcherung des Binde- und Stützgewebes
 Flowery Orange Pekoe, eine Teegradierung, siehe Teeglossar #F
 Freedom of Panorama, siehe Panoramafreiheit
 Freiheits- und Ordnungspartei, eine Partei in Österreich
 Front Odrodzenia Polski (Front für die Wiedergeburt Polens), eine katholische Untergrundorganisation 

Abkürzung